Текох:

 Текох — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Текох — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.